British Geological Survey, organisme dedicat a les Ciències de la Terra al Regne Unit
 Bundesgrenzschutz, cos de policia de fronteres d'Alemanya